Prvu hrvatsku kuglačku ligu za 1993./94., najviši rang prvenstva Hrvatske u kuglanju je drugi put zaredom osvojio "Medveščak - Gradex" iz Zagreba.

Prva liga 

 Izvori:   
 Hrvatski športski almanah 1994/1995  
 Kuglački klub "Klek" : 1953. – 2003.

Druga liga

Sjever 

 Izvori:   
 Hrvatski športski almanah 1994/1995

Jug 

 Izvori:   
 Hrvatski športski almanah 1994/1995

Treća liga

Istok 

 Izvori:   
 "Virovitički list"  
 "Virovitički list", br. 1868 (18/1994)

Četvrta liga

Zona Požega 

 Izvori:   
 "Virovitički list"  
 "Virovitički list", br. 1868 (18/1994)

Unutarnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1994/1995, Zagreb, 1994.
 

1993-94